Een heks uit de verhalen over Paulus de boskabouter
Eucalypta (jongerencentrum)
Eucalypta (vlinder)